Landkreis Marienberg ist der Name folgender Landkreise in Sachsen:

 Landkreis Marienberg (1939–1952), siehe Amtshauptmannschaft Marienberg
 Landkreis Marienberg (1990–1994), siehe Kreis Marienberg